Битва при Монтебелло (1800)
 Битва при Монтебелло (1859)